Paul Bayart (1861-1921), peintre belge ;
 Jean-François Bayart (1950-), politologue français ;
 Benjamin Bayart (1973-) ingénieur et informaticien français.